Евстра́тов — русская фамилия, образованная от имени Евстрат; имеет женскую форму Евстратова.

Известные носители 
 Евстратов, Борис Васильевич (1895—1968) — Герой Социалистического Труда.
 
 Евстратов, Вячеслав Макарович (1930—2013) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Евстратов, Дмитрий Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Евстратов, Евгений Вячеславович (род. 1961) — заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» (2008—2011).
 Евстратов, Михаил Тимофеевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 17 октября 1915.
 
 Евстратов, Фока Гаврилович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5951; 3 декабря 1839.

 Евстратова, Валентина Яковлевна (1922—1996) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Евстратовка
 Евстратовский
 Елистратов
 Листратов
 Нистратов